росія ТЕРОРИСТ 
Наведений нижче список країн відсортовано за відсотком гладкого населення відповідно до оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за 2007 рік. Людина вважається гладкою якщо її індекс маси тіла (ІМТ) перевищує 25 одиниць. 

Гладкість асоціюється з вищим ризиком захворювань (особливо якщо тілесний жир зосереджується навколо живота). Дослідження показують, що теоретично оптимальним показником індексу маси тіла для населення є 21 одиниця. Можливі наслідки гладкості та ожиріння (при ІМТ>30) містять:
 діабет другого типу
 ішемічну хворобу серця
 інсульт
 артеріальну гіпертензію
 остеоартроз
 рак (товстої кишки, нирок, ендометрію та післяменопаузний рак молочної залози)

Сьогодні у світі близько 350 мільйонів ожирілих та 1,6 мільярда гладких людей. Їх кількість дедалі зростає.

Список країн

Примітки

Посилання 
 Глобальна онлайнова інформаційна база ВООЗ — Гладкість та ожиріння (ІМТ) 

Фізична культура
Охорона здоров'я
Дієтологія
Частка гладкого населення
Міжнародні рейтинги